bot, heraldikában alkalmazott címerkép
 bot, informatika

Települések
 Bot, 1927-ben Etyekkel egyesített település
 Bot, község Spanyolországban, Katalóniában, Tarragona tartományban